Weidberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen in Deutschland (sortiert nach Höhe)

 Weidberg (Rhön) (724,9 m), in der Rhön nahe Kaltenwestheim, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Weidberg (Hunsrück) (474,9 m), im Hunsrück bei Vierherrenborn, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Weidberg (Kasseler Becken) (215 m), im Kasseler Becken beim Weidberghof von Simmershausen (Fuldatal), Landkreis Kassel, Hessen
 Weidberg (Prignitz) (82,2 m), in der Prignitz bei Rohlsdorf (Groß Pankow), Landkreis Prignitz, Brandenburg

Höhe noch nicht gefunden:
 Weidberg (Schwarzwald), im Schwarzwald bei Ruchenschwand (Dachsberg), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Berg in der Schweiz:
 Weidberg (Kollbrunn) (622 m), bei Kollbrunn, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Weiteres:
 Weidberghof, Hof bei Simmershausen (Fuldatal), Landkreis Kassel, Hessen
 Wiedener Weidberge, Naturschutzgebiet im Schwarzwald bei Wieden, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Weidberg ist ein Nachname:
 Ron Weidberg (* 1953), israelischer Komponist